Дідич — поміщик в Україні у XVII—XIX століттях.

Персоналії 

 Дідич Валентин Володимирович ( 1957) — український політичний діяч.
 Дідич Володимир Петрович (1939—2002) — український науковець, механік, доктор технічних наук, професор.
 Дідич Сергій Васильович (1969—2014) — український громадський активіст.

Українські прізвища